Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

231e régiment d'artillerie
231e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires